Sohn kan som auktorsförkortning betyda:

 I. G. Sohn
 Jae-Cheon Sohn
 Kyounghee Sohn

Robotskapade auktorsförkortningar